El justiciero puede referirse a:

 El justiciero, película estadounidense de acción y suspense de 2014, dirigida por Antoine Fuqua.
 El justiciero, programa ecuatoriano de entrevistas de televisión.
 El justiciero, Super Robot de series animadas japonesas de anime creado por Gō Nagai.
 El justiciero, película estadounidense de crimen de 1947, dirigida por Elia Kazan, conocida por este título en España.